Элмира, Элмайра () — топоним, распространённый в основном в США. Происходит от женского имени арабского происхождения Эльмира, распространённого в Башкирии и Татарстане (Россия), Азербайджане, Армении, Казахстане, вообще в мусульманских странах. Также встречается в испаноязычных странах.

Топоним 
США
  — тауншип в Иллинойсе.
  — статистически обособленная местность в Калифорнии.
 Элмира — тауншип в Миннесоте.
  — деревня в Миссури.
  — тауншип в Мичигане.
 Элмайра — город в штате Нью-Йорк.
 — городок, с трёх сторон окружённый одноимённым городом.
  — тюрьма особого режима в городе.
 
  — лагерь для военнопленных в 1864—1865 годах.

Другие страны
  — неинкорпорированная коммуна в тауншипе , муниципалитет , Онтарио, Канада.

См. также 
 Эльвира
  — городок в штате Вашингтон, США.
  — тауншип в штате Мичиган, США.
 «Альмира» — опера (1705) Георга Фридриха Генделя.

Ссылки 
 значение имени Эльмира  на сайте ''znachenie-imeni.com